La robe de magistrat, un vêtement porté par le juge lors d'une audience.
 La robe d'avocat, un vêtement porté par les avocats.

Voir aussi 
 L'épitoge.
 Le costume.
 Le vêtement professionnel.

Costume d'audience

en:Court dress